Crown Royal (album)
 Crown Royal (whisky)